Fortunabrunnen steht für
Fortunabrunnen (Freiberg)
Fortunabrunnen (Heilbronn)
Fortunabrunnen (München)
Fortunabrunnen (Winterthur)
Siehe auch:
 Brunnen des Glücks